Soudan puede referirse a: 

 Soudan, comuna francesa situada en Loira Atlántico.
 Soudan, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.
 Soudan, localidad del estado estadounidense de Minnesota.